Матч всех звёзд Профессиональной регбийной лиги состоялся в Москве 15 сентября 2013 года на стадионе «Слава». Матч прошёл в рамках празднования 90-летия российского регби. Встречались команда «Русские медведи», составленная из представителей национальной сборной России, и команда «Russian Barbarians», основу которой составили иностранные игроки, выступающие в российских клубах.

Составы команд

Отчёт о матче

Лучшие игроки 
 Лучший игрок матча - Александр Янюшкин

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Соревнования по регби в России
Матчи всех звёзд
Сентябрь 2013 года
События 15 сентября
Спортивные соревнования в Москве
2013 год в регби